Humboldt ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Alexander von Humboldt (1769–1859), nemški naravoslovec in raziskovalec.
 Wilhelm von Humboldt (1767–1835), nemški znanstvenik.

Drugo 

 Humboldtov ledenik
 Humboldtov tok
 Humboldtovska univerza
 Humboldtova univerza v Berlinu
Alexander von Humboldt Stiftung
Humboldtov ligenj (Dosidicus gigas)